Een verkeersweg:
 N813 (Sivry), gewestweg in het zuiden van de provincie Luxemburg
 N813 (Wârre), gewestweg in het noorden van de provincie Luxemburg
 N813 (Frankrijk)
 N813 (Nederland), zie Provinciale weg 813

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing